Liga Mistrzów EHF piłkarzy ręcznych w sezonie 2006/2007:

Przypisy 

Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych
2006 w piłce ręcznej
2007 w piłce ręcznej
2006 w Europie
2007 w Europie